Der Monte Rocchetta ist ein  hoher Berg in den Gardaseebergen bei Riva del Garda im Nordwesten des Gardasees in Italien.

Routen zum Gipfel 
Talorte sind Riva del Garda und Biacesa.

Von Biacesa () aus verläuft eine Route zum Cima Giocchello im Bergmassiv der Rocchetta. Die Route führt zunächst durch einen Wald zur Bocchet dei Concoli (). Hier befinden sich mehrere von der österreichisch-ungarischen Armee errichtete Laufgräben und Überreste von Stellungen und Kavernen aus dem Ersten Weltkrieg. Ein Bergpfad führt dann weiter in Serpentinen zum Bergkamm und schließlich auf den Cima Giocchello ().

Literatur 
 Heinrich Bauregger: Gardaseeberge. Bergverlag Rother, München 2008, ISBN 3-7633-4256-7, S. 102/103

Weblinks

Einzelnachweise 

Berg in Europa
Berg im Trentino
Berg in den Gardaseebergen